Excel puede hacer referencia a:
 Excel, banda de crossover thrash de Venice, California (Estados Unidos).
 Microsoft Excel, aplicación de Windows para manejar hojas de cálculo.
 Excel, pueblo del condado de Monroe, en el estado de Alabama (Estados Unidos).
 Excel Saga, manga creado por Kōshi Rikudō, y serie de anime dirigida por Shin'ichi Watanabe.
 Excel, personaje ficticio del manga y la serie de anime homónimos.
 Centro de Exposiciones de Londes o ExCeL.